Парламентские выборы в Люксембурге прошли 10 июня 1979 года На них на 5-летний срок были избраны 59 членов Палаты депутатов Люксембурга.

В результате выборов оппозиционная Христианско-социальная народная партия получила 24 места и стала крупнейшей парламентской партией, создав коалицию с Демократической партией.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 10 июня 1979}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||1 049 390||36,4||24||+6
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||787 863||22,5||14||-3
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||648 404||21,9||15||+1
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Социал-демократическая партия||181 805||6,4||2||-3
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||177 286||4,9||2||-3
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Энтроле де Форс||135 360||4,6||1||новая
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Независимая социалистическая партия||66 909||2,0||1||новая
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Альтернативный список - Wiert Iech||30 269||0,9||0||новая
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Либеральная партия||6 133||0,2||0||0
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Прочие партии||7 834||0,2||0||–
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||13 101||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||188 909||100||59||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||212 614||88,9||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
1979 год в Люксембурге